Kalasha steht für:

 Kalasha (Chitral), ein Volk im Chitral-Distrikt in Nordpakistan
 Kalasha (Sprache), deren dardische Sprache
 Nuristani, ein möglicherweise ethnisch verwandtes Volk in der afghanischen Region Nuristan
 Kalasha-ala, auch Wai-ala, Waigali, eine der Nuristani-Sprachen
 Kalasha (Architektur), ein vasenförmiger Aufsatz auf Hindu-Tempeln und einigen islamischen Mausoleen